Хустель () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-де-ла-Карбальеда. Занимает площадь 51 км². Население — 114 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 130 км.

Покровителями города считаются Сантияго Апостоль и святая дева дель Росарио.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Саморы